Antonio Garau (1907-1988) – commediografo italiano
 Enrico Garau (1895-1916) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Lucio Garau (1959) – compositore e pianista italiano
 Mariano Garau (1952) – compositore italiano
 Mattia Zàccaro Garau (1988) – attore italiano
 Nino Garau, propr. Antonio Garau (1923-2020) – partigiano italiano
 Salvatore Garau, noto anche con lo pseudonimo di Sal (1953) – pittore e artista italiano